Good Hope kan syfta på följande platser:

Botswana 
 Good Hope, Botswana, ort i Botswana

USA 

 Good Hope, Alabama, Cullman County, 
 Good Hope, Georgia, Walton County, 
 Good Hope, Ohio, Fayette County, 
 Good Hope, Illinois, McDonough County, 
 Good Hope, Kalifornien, ort, Riverside County,